Aardrijkskunde
 Burke (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
 Burke (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Burke (Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia
 Burke County (Georgia), een county in de Amerikaanse staat Georgia
 Burke County (North Carolina), een county in de Amerikaanse staat North Carolina
 Burke County (North Dakota), een county in de Amerikaanse staat North Dakota

Fictief figuur
 Amos Burke, hoofdpersonage in de Amerikaanse politieserie Burke's Law
 Carter J. Burke, personage in de film Aliens
 Juliet Burke, personage in de Amerikaanse serie Lost
 Preston Burke, personage in de serie Grey's Anatomy

Organisatie
 Edmund Burke Stichting

Personen met de achternaam Burke
 Alexandra Burke, Brits zangeres
 Alvin Burke jr., beter bekend als Montel Vontavious Porter, Amerikaans professioneel worstelaar
 Brian Burke, 23e premier van West-Australië
 David Burke, Engels acteur
 Edmund Burke, Iers politicus en filosoof
 Graham Burke, Iers voetballer
 Joe Burke, Iers accordeonist
 Kevin Burke, Iers violist
 Lawrence Aloysius Burke, Jamaicaans aartsbisschop
 Paul Burke, Amerikaans acteur
 Peter Burke, Engels historicus
 Raymond Leo Burke, Amerikaans katholiek aartsbisschop
 Solomon Burke, Amerikaans soulzanger
 Sonny Burke, Brits producer
 Thomas Burke, Amerikaans atleet
 Tim Burke, Amerikaans biatleet